Lepomis är ett släkte av fiskar som beskrevs av Rafinesque, 1819. Lepomis ingår i familjen Centrarchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Lepomis